La saison 1989-1990 est la dixième saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario. Les Generals d'Oshawa remporte la Coupe J.-Ross-Robertson en battant en finale le Rangers de Kitchener.

Saison régulière 
Avant le début de la saison régulière, les Marlboros de Toronto sont transférés vers Hamilton et sont renommés les Dukes de Hamilton. Les Platers de Guelph deviennent les Platers d'Owen Sound, tandis que les Raiders de Kingston adoptent le nom de Frontenacs de Kingston.

Classement

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries Éliminatoires

Trophées OHL

Liens externes 
Site officiel de la LHO
Hockeydb.com

Voir aussi 

Hockey sur glace en 1989
Hockey sur glace en 1990
Saison de la LHO